Prudnikau ist der Familienname folgender Personen:

 Ales Prudnikau (1910–1941), weißrussischer Dichter 
 Pawel Prudnikau  (1911–2000), weißrussischer Dichter und Schriftsteller

Siehe auch:
 Prudnikow